Charlie Spedding – ex maratoneta e mezzofondista britannico
 Chris Spedding – chitarrista inglese
 Scott Spedding – ex rugbista a 15 sudafricano naturalizzato francese